Speiereck ist der Name folgender geografischer Orte:

 Speiereck (Radstädter Tauern), , Berg in den Radstädter Tauern in Salzburg mit dem Schigebiet Großeck–Speiereck
 Speiereck (Schladminger Tauern), , Berg in den Schladminger Tauern in der Steiermark
 Speiereck (Nockberge), , Berg in den Nockbergen in Kärnten